Cayuse, Indijansko pleme porodice Waiilatpuan
 Cayuse (konj), vrsta indijanskog ponija koji je dobio ime po plemenu Cayuse.